Fasciculipora är ett släkte av mossdjur. Fasciculipora ingår i familjen Frondiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Fasciculipora